Tos o TOS puede referirse a:
Enfermedades
 Tos, contracción espasmódica repentina de la cavidad torácica que libera, con un sonido característico, aire de forma brusca de los pulmones.
 Tos ferina, enfermedad infectocontagiosa aguda caracterizada por la inflamación traqueobronquial y accesos típicos de tos violenta.
Entretenimiento
 Tos, grupo de música pop formado a finales de los 70 por José Enrique Cano (Canito), y los tres hermanos Urquijo (Javier, Enrique y Álvaro).
 ToS (Tales of Symphonia o Teiruzu obu Shinfonia), videojuego RPG creado por Namco para Gamecube.
 ST:TOS o TOS, sigla para Star Trek: la serie original.
 TOS, sistema operativo de los Atari ST.
 TinyOS, sistema operativo de código abierto.
 TOSLINK, estándar de conexión de fibra óptica.
 TOS, Síndrome del opérculo torácico, del inglés Thoracic Outlet Syndrome.
 En química, Tos designa al grupo p-toluenosulfonilo (p-CH3C6H4SO2−).
 Templo de Set, por su sigla en inglés Temple of Set, organización satánica.
 Televisión Oita (ja), un radiodifusor de televisión en Oita, Japón
 Teatro de Operaciones Sur, teatro de operaciones argentino.